Ad libitum
 Ad libitum — латинское изречение.
 Ad Libitum (группа) — российская музыкальная группа (Санкт-Петербург).
 Ad Libitum (группа, Екатеринбург) — российская музыкальная группа (Екатеринбург).
 Корпорация Ad Libitum — российский триллер 2021 года.